Vůz Btn ČD je označení několika vagónů, velkoprostorových osobních železničních vozů 2. třídy, z vozového parku Českých drah:
Vůz Btn752 ČD – vozy řady Btn752, číslované v intervalu 50 54 21-29
Vůz Btn753 ČD – vůz Btn753, číslovaný v intervalu 50 54 29-29
Vůz Btn755 ČD – vůz Btn755